Blanke peut désigner plusieurs choses :

Il peut s'agir d'un patronyme :
 Henry Blanke (1901-1981), producteur et réalisateur,
 Hermann-Josef Blanke (1957-2023), juriste allemand,
 Kurt Blanke (1900-1997), avocat et homme politique allemand,

Le blanke doreye est une spécialité wallonne de la région de Liège.

Homonymie de patronyme